Sparta Augustów − polski klub sportowy z siedzibą w Augustowie, założony w 1947 roku. Klub posiada sekcję kajakarstwa i piłki nożnej. Od sezonu 2009/10 występuje w piłkarskiej IV lidze, w grupie podlaskiej.

Historia 
Nazwy
 1947 − Spójnia
 194? − Sparta
Sparta powstała jako klub piłkarski, dopiero w latach 60. powstały sekcje kajakarstwa i nart wodnych. Sekcja kajakarstwa to wielokrotni triumfatorzy mistrzostw Polski, Europy i Świata.
Klub w swojej historii posiadał także inne sekcje: lekkoatletyka (1950−65), szachy (1954−58), kolarstwo szosowe (1954−58), koszykówka kobiet (1954−56), tenis stołowy (1974-76), łyżwiarstwo szybkie (1966−69).

Sukcesy 
Kajakarstwo

 Adam Wysocki − złoto, srebro, brąz na mistrzostwach świata i Europy
 Marek Twardowski − złoto, srebro, brąz na mistrzostwach świata
 Piotr Markiewicz − złoto, srebro na mistrzostwach świata, brąz na Igrzyskach Olimpijskich
 Edyta Dzieniszewska − złoto, srebro, brąz na mistrzostwach Europy, srebro i brąz na mistrzostwach świata.
Zawodnicy augustowskiej Sparty do roku 2006 zdobyli:  223 medale w imprezach mistrzowskich, w tym jeden olimpijski, 16 w mistrzostwach świata seniorów, 10 w mistrzostwach Europy seniorów i 16 w mistrzostwach świata juniorów.

Piłka Nożna
 Puchar Polski − OZPN Suwałki: 1989/90
 gra w III lidze w sezonie: 2008/09.

Stadion 
Stadion MOSiR usytuowany jest przy ul. Tytoniowej 1 w Augustowie.

Sezony

Przypisy

Bibliografia 
 65 lat Sparty Augustów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Sparta Augustów na 90minut.pl
 Sparta Augustów na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1947
Polskie kluby kajakarskie
 
 
Sport w Augustowie